Артю́р Загре́ (; родился 4 октября 2001, Нёйи-сюр-Сен) — французский футболист, левый защитник клуба «Монако», выступающий на правах аренды за нидерландский «Эксельсиор».

Клубная карьера 
С 2008 по 2013 года тренировался в футбольной академии «Курбевуа». С 2013 по 2019 год выступал за академию «Пари Сен-Жермен». В сентябре 2018 года подписал свой первый профессиональный контракт с парижским клубом. В феврале 2019 года Артюр был признан лучшим молодым талантом (Titi d’Or) в составе академии «Пари Сен-Жермен». 25 августа 2019 года дебютировал в основном «Пари Сен-Жермен» в матче французской Лиги 1 против «Тулузы».

29 августа 2019 года Загре перешёл в «Монако», подписав с клубом трёхлетний контракт. 17 декабря дебютировал за «Монако» в матче Кубка французской лиги против «Лилля», заменив Кейта Бальде на 64-й минуте.

25 июня 2021 года был арендован нидерландским «Утрехтом» на два сезона.

Карьера в сборной 
Артюр родился во Франции в семье выходцев из Буркина-Фасо и может выступать за национальные сборные любой из этих стран. С 2019 года выступает за юношеские сборные Франции.

Достижения 
 Пари Сен-Жермен
 Обладатель Суперкубка Франции: 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на официальном сайте «Монако» 
 Профиль  на сайте FFF.fr 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Дижон»
Игроки ФК «Йонг Утрехт»
Игроки ФК «Утрехт»